Карлберг — многозначный термин.

Фамилия 
 Карлберг, Вильхельм (1880—1970) — шведский стрелок, чемпион и призёр летних Олимпийских игр, чемпион мира.
 Карлберг, Ингрид (род.1961) – шведская писательница и журналист.
 Карлберг, Карл-Эренфрид (1889—1962) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по шведской системе.
 Карлберг, Норман (1928—2018) — американский скульптор.
 Карлберг, Эрик (1880—1963) — шведский стрелок и фехтовальщик, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.

Топоним 
 Карлберг — железнодорожная станция, расположенная в районе Васагатан, Швеция.

Другое 
 Военная академия Карлберг — шведское военное высшее учебное заведение.

См. также 
 Карлсберг